Durins Volk is in het universum van J.R.R. Tolkien een van de zeven grote huizen van de dwergen. De dwergen woonden in de Khazad-dûm en het huis was het rijkste en belangrijkste dwergenhuis in Midden-aarde. Ze werden zo schatrijk door de vondst van mithril in Moria. Omwille van hun karakteristieke baarden werden ze ook wel Langbaarden genoemd.

De eerste koning van het huis was de legendarische Durin I de onsterfelijke, die gecreëerd werd door Aulë. Na de Eerste Era nam de rijkdom van de Khazad-dûm sterk toe toen de oude steden Nogrod en Belegost verwoest werden. Toen Sauron poogde om de Khazad-dûm in te nemen werd hij weerstaan door een groot dwergenleger en kon hij niet verder geraken. Na deze overwinning begon het volk af te nemen. Durin VI groef echter te diep naar mithril en wekte Durins vloek, een Balrog. Deze Balrog bracht een groot deel van de dwergen om. In III 1980 doodde hij Durin VI en het jaar daarop zijn zoon Nain I. Toen verlieten de dwergen Moria.

In de Derde Era leefden het merendeel van dit volk in de Grijze Bergen omdat zowel Moria en Erebor, hun tweede toevluchtsoord, verloren waren. Moria was veroverd door Sauron en Erebor was bezet door Smaug, de draak uit De Hobbit. Het volk werd herenigd in III 2941 toen Dáin IJzervoet de Slag der Vijf Legers won.

Lijn van Durins volk 
De lijn van Durins volk zoals opgetekend door Gimli in opdracht van koning Elessar, met geboorte- en sterfdata.
(alle data zijn in de Derde Era, tenzij anders vermeld)

 Durin I de Onsterfelijke (Eerste Era)
 Durin II-V, (Eerste t/m Derde Era) reïncarnaties van Durin I volgens de dwergenmythologie
 Durin VI (1731-1980) (gedood door Durins vloek)
 Náin I (1832-1981)
 Thráin I (1934-2190)
 Thorin I (2035-2289)
 Glóin (2136-2385)
 Óin (2238-2488)
 Náin II (2338-2585)
 Dáin I (2440-2585) Laatste koning van het verenigde volk van Durin. Gedood door een Koude Draak in 2589.
 Thrór (2542-2791) Ging terug naar Erebor en probeerde Moria te heroveren maar werd gedood door Azog.
 Thráin II (2644-2850) Gestorven in Dol Guldur, eigenaar van de laatste Dwergenring.
 Thorin Eikenschild (2746-2941) Heroverde Erebor maar stierf in de Slag van de Vijf Legers.
 Dáin IJzervoet (2767-3019) Koning onder de Berg en koning van alle dwergen na Thorins dood.
 Thorin Steenhelm (2866-na 3019) Koning van de dwergen na Dains dood in de Oorlog om de Ring.
 Durin VII De Laatste (?-?) Laatste dwergenkoning, heroverde Moria.

Lijn van Durin de Onsterfelijke 

Volk in werk van Tolkien
 Durin